Ladeburg ist der Name folgender Orte:

 Ladeburg (Bernau bei Berlin), seit Juli 2001 Ortsteil von Bernau bei Berlin, Brandenburg
 Ladeburg (Gommern), seit Januar 2005 Ortsteil von Gommern, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Ladenburg